Карел Ламач (, 27 января 1897, Прага — 2 августа 1952, Гамбург) — чешский режиссёр, сценарист, редактор, писатель, певец и актёр.

Биография 
Родился в семье фармацевта.

Обучался фармакологии. Был дирижёром филармонического оркестра и престидижитатором в любительской труппе. Во время Первой мировой войны жил в Дрездене, по возвращении на родину в 1919 году основал киностудию и снял по собственному сценарию фильм «Сумасшедший жених», в котором принял участие также в качестве актёра.

Первые немые фильмы режиссёра принесли внимание зрителей и специалистов. Карел Ламач, актриса Анни Ондра, режиссёр Вацлав Вассерман и оператор Отто Хеллер составили так называемую «Большую четвёрку» чешского кинематографа в период между двух мировых войн. После появления звукового кино пользовались успехом его комедии, созданные в сотрудничестве с комиком Властом Бурианом и учеником Карела Ламача, режиссёром Мартином Фричем.

Перед угрозой нацистского вторжения эмигрировал в Голландию, затем в Бельгию и Францию. После поражения Франции перебрался в Англию, служил в отделе пропаганды Военно-воздушных сил Великобритании.

После Второй мировой войны вернулся на родину, но после прихода к власти коммунистического правительства вновь эмигрировал. Жил и работал во Франции, несколько лет жил в США. После завершения карьеры переехал на постоянное место жительства в Западную Германию.

За время своей активной деятельности им было снято более ста фильмов.

Умер 2 августа 1952 года в Гамбурге, в возрасте пятидесяти пяти лет, после тяжёлой болезни.

Избранная фильмография 
 1919 — Vzteklý ženich
 1919 — Akord smrti
 1920 — Gilly poprvé v Praze
 1920 — Стёршееся письмо (актёр)
 1920 — Золотая женщина (актёр)
 1921 — Otrávené světlo
 1922 — Drvoštěp
 1924 — Bílý ráj
 1924 — Chyťte ho!
 1925 — Karel Havlíček Borovský
 1925 — Lucerna
 1925 — Hraběnka z Podskalí
 1926 — Dobrý voják Švejk
 1926 — Švejk na frontě
 1926 — Velbloud uchem jehly
 1926 — Pantáta Bezoušek
 1927 — Sladká Josefínka
 1927 — Květ ze Šumavy
 1928 — Dcery Eviny
 1928 — Hřích
 1929 — Hříchy lásky
 1930 — C. a k. polní maršálek
 1931 — Er und seine Schwester
 1931 — On a jeho sestra 
 1931 — To neznáte Hadimršku
 1932 — Лёличек на службе у Шерлока Холмса
 1932 — Funebrák
 1932 — Учитель Идеал / Kantor Ideál 
 1933 — Dobrý tramp Bernášek
 1933 — Jindra, hraběnka Ostrovínová
 1934 — Polská krev
 1934 — Nezlobte dědečka
 1936 — Na tý louce zelený
 1937 — Důvod k rozvodu
 1938 — Milování zakázáno
 1938 — Ducháček to zařídí
 1938 — Lucerna
 1938 — Pozor, straší
 1938 — Slávko, nedej se!
 1939 — U pokladny stál

Примечания

Ссылки 
 

Иммигрировавшие в Великобританию из Чехии
Иммигрировавшие в Германию из Чехии
Актёры немого кино Чехословакии